Stenselet kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Stenselet, Västerbotten, sjö i Skellefteå kommun,  (69,2 ha)
Stenselet, Lappland, sjö i Storumans kommun,  (8,58 km²)
Stensele ligger vid denna sjö, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn